Vermelho, nome artístico de  José Geraldo de Castro Moreira, (Capela Nova, 27 de abril de 1949), é um tecladista, vocalista, compositor e arranjador brasileiro, fundador ao lado de Flávio Venturini do grupo 14 Bis. Antes integrou o grupo Bendegó.

Tecladistas de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Arranjadores de Minas Gerais
Clube da Esquina
Naturais de Capela Nova